Aleksandar Kovačević (ur. 1974) – serbski szachista
 Aleksandar Kovačević (ur. 1992) – serbski piłkarz